Аноліс (Anolis) — найбільший рід ящірок з родини анолісових. Має 213 видів.

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 10 до 50 см. Більшість анолісів характеризуються трикутною, розширеною ззаду головою, струнким помірно стислим з боків тулубом з добре розвиненими лапами. Задні кінцівки довші за передні. Тіло вкрите дрібною однорідною лускою, серед якої по хребту та верхній стороні хвоста нерідко розташовується невисокий гребінь з великої трикутної луски. Пальці анолісів знизу вкриті розширеними пластинками з прикріплюючими щіточками, які тягнуться поперечними рядками. Ці щіточки вкриті дрібним гачкоподібним волоссям. Хвіст довгий, поступово тоншає, на кінці не закручується.

Аноліси мають яскраве забарвлення, здебільшого в зелених або коричневих тонах. Самці з яскравою червоною, помаранчевою, жовтою або ліловою віялоподібною горловою торбою, яка підтримується паличкоподібними хрящами. Зустрічаються види з блакитною плямою на горловій торбі. Ці ящірки здатні змінювати забарвлення залежно від умов навколишнього середовища. У такому випадку відтінок стає темнішим.

Спосіб життя 
Полюбляють лісисту місцину. Більшість веде деревний спосіб життя, деякі наземний. Харчуються комахами та іншими безхребетними.

Це яйцекладні ящірки. Самиці відкладають 1-6 яєць у землі, дуплах, гронах бромелій. Процес інкубації триває від 25 до 90 діб.

Анолісів часто люди тримають у себе вдома, містять їх у тераріумах вертикального типу з хорошим озелененням.

Розповсюдження 
Мешкають від півдня Північної Америки до Болівії і Парагваю та островів Карибського басейну. Зустрічаються також у південних та деяких південно-східних штатах США.

Види

Джерела 
 Axel Flaschendräger, Leo C. Wijffles: Anolis, Natur und Tier-Verlag, ISBN 3-931587-04-5
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.

 
Роди ящірок